Ami Kondō (1995- ), judokate japonaise ;
 Gakuto Kondo (1981- ), footballeur japonais ;
 Kondō Isami (1834- 1868), samouraï ;
 Jirō Kondō (1951- ), égyptologue japonais ;
 Jō Kondō (1947- ), compositeur japonais ;
 Jun Kondō (1930-2022), physicien théoricien japonais ;
 Effet Kondo, expliqué par Jun Kondō ;
 Katsuya Kondō (1963- ), animateur japonais et concepteur de personnages ;
 Kōji Kondō (1961- ), compositeur et musicien japonais ;
 Marie Kondō (1984- ), essayiste japonaise ;
 Masahiko Kondō (1964- ), chanteur, acteur et parolier japonais ;
 Masaomi Kondō (1942- ), acteur japonais ;
 Nana Kondō (1973- ), chanteuse japonaise ;
 Natsuko Kondō (1985-), chanteuse japonaise ;
 Nobutake Kondō (1886-1953), amiral de la Marine impériale japonaise; 
 Shūji Kondō (1981 - ), catcheur japonais ;
 Takashi Kondō (1979- ), acteur japonais ;
 Tomio Kondō (1900-1957), photographe japonais ;
 Yasunari Kondō (1960-), acteur japonais.
 Yōji Kondō (1933-2017), astronome japonais, également auteur de science fiction ; 
 Yoshifumi Kondō (1950-1998), réalisateur japonais ;
 Yoshimi Kondō (1913-2006), un poète japonais.